Исключе́ние — изъятие из какого-либо множества, общества и т. п.; отступление от общего правила, несоответствие обычному порядку вещей:
 Исключение — метод регуляризации искусственных нейронных сетей.
 Обработка исключений — механизм языков программирования.
 Теория исключения — теория исключения неизвестных из системы алгебраических уравнений.
 Формула включений-исключений — комбинаторная формула, позволяющая определить мощность объединения конечного числа конечных множеств, которые в общем случае могут пересекаться друг с другом.

Литература